Die Nordea Nordic Light Open 2005 waren ein WTA-Tennisturnier in Stockholm. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier IV war Teil der WTA Tour 2005 und fand vom 6. bis 14. August 2005 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Katarina Srebotnik gegen Anastassija Myskina mit 7:5 und 6:2. Im Doppelfinale besiegten Émilie Loit und Katarina Srebotnik die Paarung Eva Birnerová / Mara Santangelo mit 6:4 und 6:3.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Nordea Nordic Light Open 2005 fand vom 6. bis 8. August 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzel und ein Platz für das Doppel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Stockholm